Juan Aguilera (tennisser), Spaans tennisser
 Juan Aguilera (voetballer), Chileens voetballer